Чемберджи — фамилия:
 Чемберджи, Валентина Николаевна (род. 1936) — российский филолог, переводчик, литератор и мемуарист.
 Чемберджи, Екатерина Владимировна (род. 1960) — советский и немецкий композитор.
 Чемберджи, Николай Карпович (1903—1948) — советский композитор.